Тадеуш (від ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) — чоловіче особове ім'я. Походить з арамейської мови, від слова «» у значенні «відважний», «сміливий» та «груди» (). Жіноча форма — Тадея (). Іменини — 11 травня, 25 жовтня і 28 жовтня у Польщі; 25 червня у Словаччині; 29 грудня в Україні через святого Тадея в Скіфії серед слов'ян тощо.

 Тадей Юда — апостол Юда Тадей (Фадей, Юда Фадеїв, Юда Тадей, Юда Яковів, Левій).
 Тадей Едеський (, †44 або 50) — святий Тадеуш, християнин.
 Тадей Лю Жуйтін (, *1773-†1823) — святий Тадеуш, християнин.
 Тадеуш Дульний (, *1914-†1942) — блаженний Тадеуш, християнський мученик.
 Тадей Кокуйлович (1694-†1758) — святий християнин.
 Тадей Петрозаводський (†1726) — святий християнин.
 Тадей Степанцміндський (, VI ст.) — святий християнин.
 Тадей Успенський — святий християнин.
 Пан Тадеуш — епічний твір, поема.
 Пан Тадеуш (фільм) — кінофільм на основі поеми.

Персони

 Тадеуш Рейтан
 Тадеуш Костюшко
 Тадеуш Фанграт
 Тадеуш Гаєк (, *1525-†1600) — чеський астроном, математик й лікар.
 Чацький Тадеуш
 Тадеуш Кондрусевич
 Розвадовський Тадеуш
 Тадеуш Плоський
 Тадеуш Врубель
 Тадеуш Бой-Желенський
 Тадеуш Котарбінський
 Тадеуш Райхштайн
 Тадеуш Мікось
 Тадеуш Іґнарович
 Тадеуш Бур-Коморовський
 Тадеуш Єжи Стецький
 Тадеуш Ценський
 Тадеуш Голувко
 Тадеуш Маньковський
 Тадеуш Новак
 Тадеуш Пейпер
 Тадеуш Блотницький
 Сендзимир Тадеуш
 Тадеуш Ружевич
 Тадеуш Сулімірський
 Тадеуш Конвіцький
 Тадеуш Боровський
 Тадеуш Мостовський
 Павленко Тадеуш Андрійович
 Обмінський Тадеуш
 Вільчинський Тадеуш Феліксович
 Тадеуш Банахевич
 Тадеуш Сокульський
 Тадеуш Міциньський
 Тадеуш Стриєнський
 Тадеуш Мазовецький
 Тадеуш Ридзик
 Тадеуш Доленга-Мостович
 Тадеуш Кантор
 Лер-Сплавінський Тадеуш
 Тадеуш Булгарін
 Тадеуш Баронч
 Тадеуш Корзон
 Тадеуш Зигмунт Пілат
 Тадеуш Бжезінський
 Тадеуш Романович
 Тадеуш Зелінський
 Тадеуш Богдан Зелінський
 Зелінський Тадей Францович
 Тадеуш Воланський
 Тадеуш Слюсарський
 Таддео Гадді
 Таддео ді Бартоло (1362—1422) — італійський художник.
 Таддео Цуккаро (1529—1566) — італійський художник.
 Тад Кохран
 Таддеус Янг
 Родріго Таддеї

Інше
 Монастир Святого Тадея — вірменський монастир в Ірані.
 Eptesicus taddeii (Пергач Тадея)

Примітки

Посилання 
 San Taddeo Liu Ruiting Sacerdote e martire, 30 novembre 

Чоловічі імена
Слов'янські імена
Польські імена